Fredriksborg kan avse:

Fredriksborgs fästning – en befästningsanläggning i Värmdö kommun vid Oxdjupet, inloppet till Stockholm färdiga 1735
Fredriksborg, Marstrand – en bastion vid Marstrand uppfrd 1734–1780
Fredriksborg, Haninge kommun – en by i Västerhaninge

Se även 
Oskar-Fredriksborg – en tätort och en befästning på Rindö i Vaxholms kommun
Frederiksborgs slott – ett slott i Hillerød på Själland i Danmark.